19. etape af Giro d'Italia 2020 var en 124,5 km lang , som blev kørt den 23. oktober 2020 med start i  og mål i .

Etapen var oprindelig 258 km lang, men blev forkortet efter protester fra rytterne.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Matteo Spreafico (Vini Zabù-KTM) – suspenderet pga. positive dopingprøver fra 12. og 13. etape.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted 

19